Yan kan som auktorsförkortning betyda:

 Heng-mei Yan
 Lin Yan
 Shan-chun Yan

Robotskapade auktorsförkortningar